Адриан Константинович Гусельщиков (1871—1936) — русский военный, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 26 мая (по другим данным 28 августа) 1871 года в станице Гундоровской Области Войска Донского в семье казаков.

В 1893-1895 гг. отбывал срочную воинскую службу в рядах 10-го Донского казачьего полка. Окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище (1900) и был выпущен в звании подхорунжего.

Участник Первой мировой войны. Служил в Донских полках.

В 1917 году — войсковой старшина. После прихода к власти большевиков и крушения фронта вернулся на Дон, где принял участие в формировании Гундоровского Георгиевского казачьего полка. Основу этой воинской части составили георгиевские кавалеры 10-го Донского казачьего полка. С мая 1918 года — назначен командиром Гундоровского полка в Донской армии в чине полковника.

Генерал-майор (пр. 15.09.1918; пр. атамана ВВД № 969). Начальник Северного отряда в составе войск Северо-Западного района Северного фронта (пр. 16.10.1918; с 11.10.1918).

Генерал-лейтенант (пр. 01.02.1919; за разгром красных у хутора Петровского). Командующий Северо-Западным районом Северного фронта с 11 февраля 1919 года.

В феврале-марте 1919 года Северо-Западный район был переформирован в 4-й Донской корпус (6-я, 7-я Донские пешие дивизии). Гусельщиков был начальником 8-й Донской дивизии в мае-июне 1919 года. В сентябре 1919 года был тяжело ранен в бою под г. Лиски.

Командир 3-го Донского корпуса (с 22.11.1919). В Русской армии — начальник 3-й Донской казачьей дивизии сформированной из остатков 3-го Донского корпуса (с 24.03.1920). Награждён орденом Св. Николая Чудотворца

После эвакуации из Крыма в 1920 году остался во главе дивизии, с которой переехал в Югославию. Начальник 2-й Донской дивизии с 12 декабря 1920 года. Командир Гундоровского полка в Турции и Болгарии в период с декабря 1920 по июнь 1928.

С 1928 года находился в эмиграции во Франции, жил в городе Виши, где и скончался 21 февраля 1936 года. Похоронен на русском участке городского кладбища.

Награды 

 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 13.07.1908)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 10.05.1912)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП 30.01.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 9.06.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 27.07.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 6.10.1916)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ПАФ 14.02.1917)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 93, 14 марта 1921)

Память 
 В октябре 2013 года в городе Донецке был открыт памятник Гусельщикову.

Примечания

Ссылки 

 
 Биография на сайте ХРОНОС
 Гусельщиков Адриан Константинович

Казаки в Первой мировой войне
Войсковые старшины (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Участники Крымской эвакуации